Бри́тва Хэ́нлона () — презумпция, согласно которой при поисках причин неприятных событий должны прежде всего предполагаться человеческие ошибки, и лишь во вторую очередь — чьи-то сознательные злонамеренные действия. Обычно выражается фразой: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью» ().

Происхождение и похожие фразы 
По словам Иосифа Биглера, формулировка впервые была использована Робертом Дж. Хэнлоном из Скрентона, штат Пенсильвания, как эпиграф к сборнику различных шуток, связанных с законом Мерфи, опубликованному в 1980 году под названием «Вторая книга Законов Мерфи, или Ещё больше причин, по которым дела идут плохо». Эпиграф был придуман по аналогии с «бритвой Оккама».

Аналогичная фраза встречается в рассказе Роберта Хайнлайна «Логика империи» (1941 год): «Вы пытаетесь объяснить злонамеренностью то, что является результатом обычной глупости». Эта фраза была выделена в отдельную цитату в 1995 году (за пять лет до того, как Биглер приписал авторство Роберту Дж. Хэнлону). По сути, «бритва Хэнлона» является искажённой «бритвой Хайнлайна». Определение «бритвы Хайнлайна» с тех пор звучит как «Никогда не приписывай злонамеренности то, что вполне объясняется глупостью; но не исключай злонамеренности».

Похожая фраза часто приписывается Наполеону Бонапарту:

Никогда не приписывай злонамеренности то, что вполне объясняется некомпетентностью.

Ещё одно подобное по смыслу утверждение есть у Гёте в романе «Страдания юного Вертера» (1774 год):

…недоразумения и небрежность создают больше путаницы в этом мире, чем хитрость и злоба. В любом случае, последние два, безусловно, встречаются гораздо реже.

«Теория „облажались“» () — более распространённая и лаконичная версия в британском варианте английского языка, озвученная  в форме «Облажались, а не заговор» ():

Многие журналисты очень падки на теорию заговора правительства. Я вас уверяю, их материалы получались бы куда более достоверными, если бы они твёрдо придерживались теории, что правительство облажалось.

По-русски о том же самом довольно близкими словами говорит Кирилл Еськов:
 … легче допустить, что миром правит продуманное на много ходов вперёд злодейство, чем признать очевидное: миром правит бардак — глупость, полнейшая некомпетентность и поразительная, не укладывающаяся в обычную голову безответственность Лиц, Принимающих Решения.

Ещё более кратко и ёмко эту мысль выразил российский писатель Виктор Пелевин, которому приписывается фраза: Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.

Станислав Лем в фантастическом романе «Осмотр на месте» использует такую формулировку: «Полагая причиной ошибки не зломыслие, но худоумие ваше…»

См. также 
 Бритва Оккама

Примечания

Ссылки 
 AssumeStupidityNotMalice.
 Jargon File entry for «Hanlon’s Razor».

Эмпирические принципы
Логика
Скептицизм
Ошибки